Knobeln steht für:

 schwierige Aufgaben, sowie insbesondere Rätsel- und Denksportaufgaben lösen
 ein Geduldsspiel lösen
 Würfeln, siehe Würfelbecher
 Paschen (Würfelspiel), ein Glücksspiel
 Schocken, ein Glücksspiel (regionale Bezeichnung)

Siehe auch:

 Fingerknobeln
 Knobel